Een verkeersweg:
N622 (België)
N622 (Frankrijk)
N622 (Nederland), zie Provinciale weg 622
N-622 (Spanje)